Rokitno steht für:

 Rokitno (Powiat Bialski), Dorf und Gemeinde im Powiat Bialski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Rokitno (Przytoczna) (deutsch Rokitten), Ort in der Gmina Przytoczna, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Rokitno, polnischer Name von Rokytne (Sarny), Siedlung städtischen Typs im Rajon Sarny, Oblast Riwne, Ukraine
 Rokitno, deutscher Name von Rokytno, Gemeinde im Okres Pardubice, Pardubický kraj, Tschechien

Siehe auch:

 Rokytne
 Rokytno (Begriffsklärung)